Палежница Доња може бити:

 Палежница Доња (Добој), насељено мјесто у граду Добој, Република Српска, БиХ